Шамсат Жаксылыкович Исабеков (; род. 22 марта 1955; , СССР) — казахстанский политический и общественный деятель, депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Жамбылской областии (2002—2008).

Биография 
Шамсат Жаксылыкович Исабеков родился 22 марта 1955 года в городе Тараз.

В 1977 году окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт по специальности «инженер-механик», в 1999 году Высшую школу права «Аділет» по специальности юрист-правовед.

С 1972 по 1978 годы — мастер производственного обучения СПТУ № 20 города Талгар, освобожденный секретарь райкома ЛКСМК города Талгар.

С 1978 по 1988 годы — начальник участка, отряда, старший механик, начальник отдела, заместитель начальника автоколонны № 2554 города Джамбул.

С 1988 по 1994 годы — зам. председателя ТЗК «Автомобилист», председатель кооператива «Сапар», зам. директора МХП «Татен», директор МП «Лашын» и МЧП «Шам» (Джамбул).

С 1994 по 2002 годы — вице-президент, Советник, Председатель Правления юридической фирмы закрытого акционерного общества «Щит и К» города Тараза.

С 2002 по 2008 годы — депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Жамбылской областии, член Комитета по государственному строительству и правовой политике, член Комитета по законодательству и правовым вопросам.

С 2019 года по н.в — председатель палаты юридических консультантов Жамбылской области.

Почетный президент Казахстанской федерации таеквандо (WT), обладатель черного пояса 5 Дан по таеквондо, член Национального Олимпийского Комитета Республики Казахстан,.

Награды 
 Орден «Курмет» (2005 года)
 Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан» (2006)
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005)
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 звания «Почётный гражданин города Тараза» (2015).
 Почётная грамота Сената Парламента Республики Казахстан.
 Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан и др.

Примечания 

Выпускники Джамбулского гидромелиоративно-строительного института‎
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Члены партии «Аманат»
Почётные граждане Тараза